Die Serie A 1993/94 war die 62. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 29. August 1993 und endete am 1. Mai 1994. Als Aufsteiger kamen AC Reggiana, US Cremonese, Piacenza Calcio und US Lecce aus der Serie B dazu. Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und konnte damit seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen.

Die Qualifikation für die UEFA Champions League schaffte Milan. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Juventus Turin, Lazio Rom, der AC Parma, der SSC Neapel, sowie Inter Mailand als Titelverteidiger. Über die Coppa Italia sicherte sich Sampdoria Genua die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der Piacenza Calcio, Udinese Calcio, Atalanta Bergamo und US Lecce.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(In Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)

Siehe auch 
 Serie B 1993/94
 Coppa Italia 1993/94

Weblinks 
 Tabellen und Statistiken der Saison 1993/94 auf rsssf.com
 Ergebnisse und Tabelle auf weltfussball.de

1993
Fußballsaison 1993/94